Mulumba ist der Familienname folgender Personen:
 Gérard Mulumba Kalemba (1937–2020), kongolesischer Geistlicher und Bischof von Mweka
 Mabi Mulumba (* 1941), kongolesischer Politiker